Thíra peut désigner :
 Thíra ou Santorin, une île de Grèce ;
 Thíra, un dème de Grèce ;
 Thíra, un district régional de Grèce.